Charles Hoarau-Desruisseaux était inspecteur général des colonies (Indochine et Afrique).
Pierre Desruisseaux est un écrivain et poète québécois né à Sherbrooke, le .